Корнев, Александр:
 Корнев, Александр Александрович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Корнев, Александр Владимирович (род. 1977) — российский военачальник, командир 7-й гв. дшд, генерал-майор.
 Корнев, Александр Семёнович (1902—1982) — советский военный инженер, командующий сапёрной армией; полковник.
 Корнев, Александр Степанович (1921—2003) — Герой Советского Союза.